Weckherlin ist der Familienname folgender Personen:

 August von Weckherlin (1794–1868), deutscher Agrarwissenschaftler und Domänenverwalter
 Carl Christian Friedrich Weckherlin (1790–1853), württembergischer Oberamtmann
 Ferdinand Heinrich August von Weckherlin (1767–1828), Finanzminister des Königreichs Württemberg
 Georg Friedrich Weckherlin (1778–1843), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Georg Rodolf Weckherlin (1584–1653), deutscher Lyriker und Nachdichter
 Jakob Friedrich Weckherlin (1761–1814), württembergischer Hofmaler in Stuttgart
 Wilhelm Ludwig Weckherlin (1739–1792), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Thorsten Weckherlin (* 1962), deutscher Theaterregisseur

Siehe auch:
 Weckerlin